Szűcs und Szücs sind die Familiennamen folgender Personen:

 
 Erika Szűcs (* 1951), ungarische Bankmanagerin und Politikerin
 Éva Szűcs (* 1934), ungarische Badmintonspielerin
 Gábor Szűcs (* 1956), ungarischer Radrennfahrer

 György Szűcs (1912–1991), ungarischer Fußballspieler und -trainer

 Jenő Szűcs (1928–1988), ungarischer Historiker
 Judith Szűcs (* 1953), ungarische Schlagersängerin 
 Ladislaus Szücs (1909–2000), Überlebender des Holocaust, Arzt und Zeichner

 László Szűcs (Boxer) (* 1969), ungarischer Boxer
 László Szűcs (* 1991), ungarischer Fußballspieler
 Mark Szücs (* 1976), kanadisch-österreichischer Eishockeyspieler
 Sándor Szűcs (1921–1951), ungarischer Fußballspieler
 Silvia Szücs (* 1993), slowakische Handballspielerin
 Szabina Szűcs (* 2002), ungarische Leichtathletin
 Valdó Szűcs (* 1995), ungarischer Hürdenläufer